Francesco De Gregori – cantautore e musicista italiano
 Francesco De Gregori – militare e partigiano italiano ufficiale dell’Esercito, medaglia d'oro al valor militare
 Francesco De Gregori – album di Francesco De Gregori del 1974
 Francesco De Gregori – album di Francesco De Gregori del 1999

Pagine correlate 
 De Gregori (disambigua)